La chaîne Orientale peut faire référence :
 aux  de plusieurs pays d'Amérique du Sud ;
 à la chaîne Orientale du Kamtchatka en Russie ;
 à la chaîne Orientale à Taïwan ;

Voir aussi 
 Alpes orientales
 Pyrénées-Orientales